bł. Faustyn Míguez (1831–1925) – hiszpański pijar 
 bł. Faustyn Oteiza Segura (1890–1936) – hiszpański prezbiter z zakonu pijarów, męczennik

 Zobacz też Święty Faustyn